Quain är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jones Quain (1796–1865), brittisk läkare, född på Irland, verksam i London
 

Efternamn